

Населені пункти та їхні частини
 Нове Залесе — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Нове Залесе — село в гміні Шепетово Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Нове Залесе — село в гміні Руткі Замбровського повіту Підляського воєводства
 Нове Залесе — частина села Залесе в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки